Свен (, , , , , ) — имя германского происхождения со значением 'молодой человек', 'юноша'.

Известные носители 
 Свен I Вилобородый (960-е—1014) — король Дании (с 986 года), Норвегии (в 986—995 годах и с 1000 года) и Англии (с 1013 года).
 Свен II Эстридсен (1020—1074?) — король Дании (с 1047 года), внук Свена Вилобородого.
 Свен III Грате (около 1125—1157) — король Дании (с 1046 года), правнук Свена Эстридсена.
 Свен Годвинсон (около 1023—1052) — англосаксонский аристократ, эрл Херефордшира (1043—1051).
 Свен Кнутссон (около 1016—1035) — король Норвегии (с 1030 года), внук Свена Вилобородого.
 Свейн, сын Хакона Могучего (ум. 1016) — соправитель Норвегии (в 1000—1015 годах).
 Свен Крамер (род. 1986) — нидерландский конькобежец, трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.